Bredt ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Verne-Bredt (1868–1958), englische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Eduard Bauer-Bredt (1878–1945), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Ernst Wilhelm Bredt (1869–1938), deutscher Kunsthistoriker und Konservator
 Ferdinand Max Bredt (1860–1921), deutscher Orientmaler
 Heinrich Bredt (1906–1989), deutscher Arzt
 Irene Sänger-Bredt (1911–1983), deutsche Physikerin
 Jacob Bredt (1811–1860), deutscher Theologe, Regierungsbeamter, Bergbauindustrieller und Politiker
 Johann Viktor Bredt (1879–1940), deutscher Staatsrechtler und Politiker (Wirtschaftspartei)
 Julius Bredt (1855–1937), deutscher Chemiker
 Marcus Bredt (* 1968), deutscher Fotograf
 Meinhardt Bredt (1758–1840), deutscher Bürgermeister Elberfelds
 Otto Bredt (1888–1973), deutscher Unternehmensberater und Ehrenvorsitzender des Instituts der Wirtschaftsprüfer
 Rudolf Bredt (1842–1900), deutscher Maschinenbauingenieur und Unternehmer
 Wilhelm August Bredt (1817–1895), deutscher Politiker
 Wolfgang Bredt (* 1937), deutscher Mikrobiologe am Universitätsklinikum Freiburg

Siehe auch:
 Bret
 Brett